Plaats in Indonesië
 Talang Berangin (Kinal), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu
 Talang Berangin (Mulak Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra